Bârsău se poate referi la:

Localități din România:
Bârsău, Hunedoara
 Comune din România:
Comuna Bârsău, Satu Mare
Localități din România cu nume compuse:
Bârsău Mare, Sălaj			
Bârsău de Jos, Satu Mare	
Bârsău de Sus, Satu Mare, reședința comunei Bârsău

Vezi și 
 Râul Bârsău (dezambiguizare)

 Bârsa (dezambiguizare)

Toponime românești